Halboffen steht für:
 Halboffenes Intervall und halboffene Strecke in der Mathematik
 Halboffene Spiele und halboffene Linie im Schachspiel
 Halboffene Vokale
 Halboffene Adoption

Siehe auch:
 Halbgeschlossen